

События

Европа 

 18 февраля — избрание Вильгельма де Корбейля архиепископом Кентерберийским.
 Октябрь — армия английского короля Генриха I захватила Порт-Одемар.
 Венецианцы наносят поражение египетскому флоту при Аскалоне и на время кладут конец могуществу сарацин в восточной части Средиземного моря.
 Трогир был захвачен и полностью разрушен сарацинами, однако вскоре был быстро восстановлен.
 Афонсу I собирает войско, и начинает войну против своей матери — Терезы Леонской.
 Первый Латеранский собор.
 Восстание в Нормандии 1123—1124 гг..
 Рожер де Бомон становится вторым графом Уорика.
 Альбрехт Медведь становится графом Балленштедта и Ашерлебена.
 Конрад становится маркграфом Мейсена.
 Женитьба Тибо II Шампанского и Матильды Каринтийской.
 В городе Тартус крестоносцами была построена Церковь Богоматери Тартусской.
 Появляются первые документальные упоминания о городе Вольгаст.
 1123/2 — Мир между Польшей и Германией. Присоединение к Польше Западного Поморья.
 В 1123—1131 Ордерик Виталий пишет III и VI книги «Церковной истории».
 Поход Ярослава Святополчича на Волынь при поддержке поляков и венгров. Их разгром Андреем Владимировичем. Гибель Ярослава.

Азия 
 Победа соединённых грузинских и ширванских войск над сельджуками близ Шемахи.
 18 апреля — на пути в Эдессу был захвачен в плен Балдуин II, король Иерусалима.
 29 мая — Евстахий Гранье отразил нападение Фатимидов, защитив Иерусалим.
 Женитьба Вильгельма Клитона и Сибиллы Анжуйской, дочери Фулька V, графа Анжуйского.
 Японский император Сутоку восходит на престол.
 Чжурчжэньский император Ваньянь Укимай восходит на престол.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1123 году
 Минамото-но Ёситомо, глава клана Минамото.
 Приблизительно в этом году родился Робер I Великий.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1123 году

 9 февраля — Оттон Богатый, граф Балленштедта.
 15 июня — Евстахий Гранье, влиятельный барон и коннетабль Иерусалимского королевства.
 20 июня — Генрих де Бомон, англонормандский аристократ из рода де Бомон, участник нормандского завоевания Англии, позднее — советник короля Генриха I Боклерка и 1-й граф Уорик (c 1088 г.).
 11 сентября — Марбод Реннский, поэт, автор дидактической поэмы «Лапидарии» (Liber Lapidum).
 14 декабря — Генрих IV, герцог Каринтии с 1122 г., основатель династии Спанхеймов на каринтийском престоле.
 Ваньянь Агуда, основатель династии Цзинь.
 Давыд Святославич, князь переяславский (1073—1076), князь муромский (1076—1093), князь смоленский в (1093—1095 и 1096—1097), князь новгородский в (1094—1095), князь черниговский (1097—1123)
 Людвиг Прыгун, основатель замка Вартбург.
 Сильвестр, редактор «Повести временных лет».
 Ярославец Святополчич, сын Святополка-Михаила; убит при осаде Владимира.
 Приблизительно в этом году умер Гиральд Камбрийский, британский историк и церковный писатель.

См. также